Эрнест Филипп Бётцель (; 1 сентября 1830, Саргемин — 22 декабря 1913, Вилье-сюр-Морен) — французский график и гравёр лотарингского происхождения.

Автор жанровых сценок, портретной живописи (в том числе изображения Леона Гамбетты, Сади Карно, Виктора Гюго, Жака Боша), гравюр по работам Рембрандта, Гюстава Доре, Фелисьена Ропса и др.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона (1877).
 Бронзовая медаль Парижского салона за портрет Жака Боша (1875).
 Почётный участник Всемирной выставки в Париже (1889).

Примечания 

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Рисовальщики Франции
Гравёры Франции